Salinesi – abitanti di Saline Joniche
Salinesi – abitanti di Saline di Volterra
Salinesi – abitanti di San Mauro di Saline.
Abitanti di Salino,SP,Liguria.